Neuy ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Neuy-Bartmann (* 1958), deutsche Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie sowie Autorin
 Heinrich Neuy (1911–2003), deutscher Bauhauskünstler